Андре́й Никола́евич Си́лкин:
 Силкин, Андрей Николаевич (род. 1968) — российский топ-менеджер. Генеральный директор ОНПП «Технология».
 Силкин, Андрей Николаевич (род. 1974) — российский режиссёр, продюсер.